Барио де ла Соледад има више значења:

 Барио де ла Соледад (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио де ла Соледад (Силакајоапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику